Concertino – utwór muzyczny, miniatura koncertowa
 Concertino – grupa instrumentów solowych w concerto grosso.
 Concertino – radioodbiornik